Lauska ist eine Bezeichnung für

 Caroline Lauska (1787–1871), deutsche Malerin
 Franz Lauska (1764–1825), mährendeutscher Klaviervirtuose und Komponist

 Lauska (sorbisch Łusk), ältere Bezeichnung für Dorf in der Oberlausitz

 Lauska (Studio), lettisches Plattenlabel und Musikstudio 

Siehe auch
 Lauske